Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1958 è stato vinto dall’australiano Mervyn Rose che ha battuto il campione uscente Nicola Pietrangeli, per 5-7, 8-6, 6-4, 1-6, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1958